MUF:s förbundsstämma 2014 var Moderata Ungdomsförbundets 40:e förbundsstämma och hölls mellan den 21 och 23 november 2014 och ägde rum på Scandic Star i Sollentuna. På förbundsstämman valdes bland annat Rasmus Törnblom till ny förbundsordförande.

Förbundsstyrelseval
Denna gång fanns det bara en ordförandekandidat, Rasmus Törnblom (Stockholm) och han valdes med acklamation till ny förbundsordförande. Louise Meijer (Skåne) och Bodil Sidén (Västernorrland) valdes till förste vice respektive andre vice förbundsordföranden.

På förbundsstämman valdes även en ny förbundsstyrelse, som till följd av att flera ledamöter inte ställt upp för omval, innehöll flera nya namn. Den nya styrelsen blev:

Andréa Ström (nyval), Stockholm
Björn Olsson (omval), Skåne
Gustaf Göthberg (nyval), Göteborg
Jessica Häggroth (nyval), Östergötland
Noria Manouchi (nyval), Skåne
Oliver Rosengren (nyval), Kronoberg
Oliver Öberg (nyval), Södra Älvsborg
Sara Hägerström (nyval), Uppsala

Gustaf Göthberg utsågs strax efter förbundsstämman till internationell sekreterare. Dennis Wedin valdes av förbundsstyrelsen enhälligt till ny generalsekreterare.

Gäster under förbundsstämman
Förbundsstämman gästades av ett flertal kända moderater. Några av dem var: 

Fredrik Reinfeldt
Anna Kinberg Batra
Ulf Adelsohn

Övrigt 
Fredrik Reinfeldt valdes enhälligt till hedersordförande och blev därmed den fjärde personen i ordningen att väljas till detta.

Stämmofesten
Stämmofesten genomfördes lördagen den 22 november och sammanföll med ungdomsförbundets 80-årsjubileum.

Referenser

Noter 

2014 i Sverige
Politikåret 2014
Moderata samlingspartiet